

Cinema
Conchita – cortometraggio muto italiano del 1915 diretto da Ugo Pittei
Conchita – film tedesco del 1923 diretto da Josco Schubert
Conchita (La Femme et le pantin) – film francese del 1929 diretto da Jacques de Baroncelli

Musica
Conchita – opera del 1911 di Riccardo Zandonai
Conchita – cantante spagnola
Conchita – singolo del 2007 di Lou Bega
Conchita – album del 2015 di Conchita Wurst

Onomastica
Conchita – diminutivo del nome proprio di persona spagnolo femminile Concepción